Survivor est un mot anglais signifiant survivant.

Musique

Label 

 , label de musique chrétienne britannique.

Groupe 

 , groupe de hard rock américain.

Album 

 , album de Samson sorti en  ;
 , album de Max Roach sorti en 1984 ;

 , album d'Eric Burdon sorti en 1978 ;
 , album de Randy Bachman sorti en 1978 ;
 , premier album du groupe Survivor sorti en  ;
 , album de George Fox sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 ,  du groupe américain Destiny's Child sorti le  ;
 , album de Funker Vogt sorti le  ;
 Survivor, album de Stuck in the Sound sorti le .

Chanson 

 , chanson de Zomboy et  ;
 , chanson de  et Dannic ;

 , chanson de Cidny Bullens présente sur l'album  sorti en 1978 ;

 , chanson des Destiny's Child présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Vanilla Ice présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mavado feat. Akon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2009 ;
 , chanson de TVXQ présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Élena Paparízou présente sur l'album  sorti le .

Émission 

 Survivor est une émission de télé réalité, qui a inspiré l'émission Koh-Lanta.

Jeu vidéo 

 Survivor est un jeu vidéo créé en 1987 par TopoSoft.

Cinéma 

 Survivor, film de James McTeigue sorti en 2015.
 Le Survivant (The Survivor), film de Barry Levinson sorti en 2021.

Voir aussi 

 Survivant, un roman de Chuck Palahniuk paru en 1999.

Homonymie de titre